È la prima edizione del torneo.

In finale Marta Kostjuk ha sconfitto Varvara Gračëva con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Magda Linette (primo turno)
  Zhang Shuai (ritirata)
  Anastasija Potapova (secondo turno)
  Danielle Collins (semifinale)

  Sloane Stephens (quarti di finale) 
  Lauren Davis (ritirata) 
  Alycia Parks (primo turno)
  Marta Kostjuk (Campionessa)

Wildcard 

  Elizabeth Mandlik (primo turno)
  Peyton Stearns (quarti di finale)

  Mirjam Björklund (secondo turno)

Ranking protetto 

  Taylor Townsend (primo turno)

Qualificate 

  Robin Montgomery (primo turno)
  Louisa Chirico (primo turno)
  Ashlyn Krueger  (primo turno)

 
  Ann Li (primo turno) 
  Katie Boulter (primo turno) 
  Heather Watson (secondo turno)

Lucky loser 

  Coco Vandeweghe (secondo turno)
  Ėrika Andreeva (secondo turno)

 
  Nao Hibino (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATX Open 2023